|
|-
|align="right"|

|}
Op Roland Garros 1985 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 29 mei tot en met 9 juni 1985.

Algemeen

Samenvatting 
Van de titelhouders Anne Smith en Dick Stockton had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Smith speelde samen met Tony Giammalva – zij waren het zevende reekshoofd en bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Katerina Maleeva en Emilio Sánchez.

Het als eerste geplaatste duo Martina Navrátilová en Heinz Günthardt won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Paula Smith en Francisco González in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Navrátilová had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zwitser Günthardt geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
 Toernooischema WTA (pag. 4+5)
 Toernooischema ITF
 Origineel toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1985